Dans une œuvre écrite, la préface (à distinguer de l'avant-propos) sert à renseigner le lecteur sur sa lecture.
 La préface est dans la liturgie catholique la première partie de la liturgie eucharistique, précédant la consécration. Elle peut être chantée en grégorien, elle est alors une pièce de l'ordinaire.